Northern League est un nom qui désigne ou a désigné plusieurs ligues et championnats sportifs à travers le monde.

Baseball 
 Northern League (baseball, 1902-1971) : ligue mineure de baseball ayant existé sous 5 incarnations différentes de 1902 à 1971 dans le Midwest (États-Unis) et au Manitoba (Canada) ;
 Northern League (baseball, 1993–2010) : une ligue indépendante de baseball de 1993 à 2010 ;
 Northern League of Professional Baseball : une ligue indépendante de baseball annoncée en 2013 ;
 Northern Association : une ligue mineure de baseball brièvement en existence en 1910.

Cricket 
 Northern Premier Cricket League : un championnat de cricket fondé en 2000 en Angleterre du Nord-Ouest.

Football 
 Northern Football League : championnat de neuvième division de football pour semi-professionnels et amateurs fondé en 1889 en Angleterre
 Northern Premier League : ligue de football en Angleterre fondée en 1968 ;
 Northern Football League (Écosse) : ligue de football en Écosse de 1891 à 1920 ;
 Northern League (Nouvelle-Zélande) : ligue de football fondée en 1965.

Hockey sur glace 
 Northern League (hockey sur glace, 1966-1982) : ligue de hockey sur glace au Royaume-Uni de 1966 à 1982 ;
 Northern League (hockey sur glace, 2005) : ligue de hockey sur glace fondée en 2005 au Royaume-Uni.